Lukavac može značiti:

Hrvatska
 Lukavac (Slatina), gradsko naselje Slatine. 

BiH:
 Lukavac, gradić i općina u Bosni i Hercegovini
 Lukavac (rijeka), rijeka u BiH, desna pritoka Save (u Semberiji)
 Lukavac (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo
 Lukavac (distrikt Brčko), selo u distriktu Brčko
 Lukavci, otočići u Korčulanskom kanalu
 Lukavac Veli
 Lukavac Mali